135 rok naszej – ery
 135 – rok przed naszą erą
 135 – liczba naturalna
 „135” – utwór Alana Walkera

Zobacz też 
 galaktyka NGC 135
 planetoida (135) Hertha
 droga wojewódzka nr 135
 linia kolejowa nr 135
 Sonet 135 Williama Shakespeare'a
 Psalm 135
 opera Lucio Silla (KV 135)
 135 Pułk Piechoty
 135 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 135 Pułk Piechoty Limerick – brytyjski pułk piechoty w 1796
 135 Pułk Piechoty (3 Lotaryński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 samochód Škoda 135
 samochód Delahaye 135
 samolot Boeing KC-135 Stratotanker
 teleobiektyw Canon EF 135 mm f/2.8 Softfocus
 filatelistyka: blok 135 - Klasyka polskiego filmu - Quo Vadis